kanton Cahors-Nord-Est
 kanton Cahors-Nord-Ouest
 kanton Cahors-Sud